Темплтон има више значења:
 Темплтон (Вирџинија)
 Темплтон (Калифорнија)
 Темплтон (Пенсилванија)
 Темплтон (Ајова)